Auchi steht für:

 eine Stadt in Nigeria, siehe Auchi (Nigeria)
 ein Bistum in Nigeria, siehe Bistum Auchi

Auchi ist der Familienname folgender Personen:

 Nadhmi Auchi (* 1937), britischer Geschäftsmann